Maria Skłodowska-Curie
 Skłodowska (film)
 Skłodowska (krater księżycowy)
 Skłodowska (krater marsjański)